Еле́на Анато́льевна Безборо́дова () — советский и российский скульптор.

Биография 
Елена Безбородова родилась в 24 марта 1962 года в Москве, окончила Московский академический художественный лицей (МСХШ) в 1980 году, затем — Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова в 1986 году (отделение скульптуры, мастерская профессора М. Ф. Бабурина, Л.И. Кербеля). С 1983 года она — участница более 100 художественных выставок: всесоюзных, всероссийских, республиканских, региональных, областных, зарубежных, международных и персональных.

Елена Безбородова — заслуженный художник России (2009), заслуженный работник культуры Московской области (2004), член Союза художников России с 1989 года, председатель правления «Союза художников Подмосковья», с момента его создания в июле 2006 года по май 2008 года. Лауреатка  премии "Имперская культура" им. Эдуарда Володина (2022).

В 2004 году Российское государство преподнесло в дар знаменитой Александрийской библиотеке в Египте 3000 книг и скульптуру «Анна Павлова» Елены Безбородовой, которая была лично приглашена в Александрию на это торжественное мероприятие.

В 2000 году по инициативе Благотворительного фонда «Консул» Безбородовой была создана скульптура «Спецназ России», которая была передана в дар силовым министерствам и ведомствам, а также вручалась видным политическим и общественным деятелям: Рушайло В. Б., Куликову А. С., Буданцеву Э. В., Грызлову Б. В., Нургалиеву Р. Г., Ромодановскому К. О., Лужкову Ю. М., Кузьмину А. В., Куликову В. Г., Чекалину А. А., Клинцевичу Ф. А., Осипову А. Б., Суходольскому М. И. Скульптура стала символом спецназа России, её изображение находится на общественной медали «Спецназ России», а также на памятном знаке «Участница торжественного приёма в Кремле в честь сотрудников подразделений специального назначения федеральных органов Российской Федерации».

В 2006 году Безбородова создала главный приз — символ Международной выставки православного искусства «Свет Миру» скульптуру «Евангелист Лука». В июле 2007 года эта скульптура была вручена оргкомитетом выставки Святейшему патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, по случаю прибытия в Москву Святых мощей апостола и евангелиста Луки.

По инициативе Международного Христианского фонда Десницы св. Иоанна Крестителя в 2006 году Безбородовой была создана скульптура «Иоанн Креститель», проект будущего монумента в новом храмовом комплексе в старой столице Черногории Цетине.

В 2005 году Е. Безбородовой был создан проект памятника воинам, отстоявшим Москву в 1941 году — «Превращались в белых журавлей», который был горячо одобрен губернатором Московской области Б. В. Громовым.

В 1995 году в Московском храме «Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня» было установлено «Распятие с предстоящими», созданное Безбородовой, которое впоследствии два раза мироточило. По поводу этих знаменательных событий было послано письмо Святейшему патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, и получен ответ: «Рассматривать как милость Божию».

В августе 2013 Е. Безбородова находилась в Сирии в составе делегации российских женщин, представителей общественных организаций страны. На приеме российских женщин в резиденции президента Сирийской Арабской Республики его супругой Асмой аль-Асад, ей была передана в дар скульптура "Снятие с креста".

Елена Безбородова — автор 40 монументальных и декоративных произведений, установленных в Москве и городах России, в Великобритании. Среди них: мемориальная доска кинорежиссёру Ларисе Шепитько в Москве; фонтан «Журавли» в усадьбе «Покровское-Глебово» в Москве; фонтаны «Георгий Победоносец», «Феникс», «Вакх» и барельефы «Весна», «Деметра» в главном офисе банка «Возрождение», в Москве; «Птица Сирин» в Луховицком районе Московской области; барельефные портреты членов экипажей В. Чкалова и М. Громова для монумента на аэродроме «Чкаловский» в Московской области; мемориальная доска «В. Л. Гайсёнок», на здании Делового центра Грузового порта Шереметьево II; скульптура «Лучница» в Улан-Удэ; барельеф «Мудрость, зрелость, наука» в Ульяновском Политехническом институте;мемориальная доска художницау Б.Ф. Французову во Владимире; мемориальная доска Е.С. Боткину на здании Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге; мемориальная доска А.С. Дрыгину на здании Законодательного собрания в Вологде; памятник Андрею Первозванному в Мордовии; памятник Дважды Герою Советского Союза летчику-истребителю А.Ф. Клубову в Вологде; Романовский Крест в городе Ист-Каус в Великобритании.

Музеи и фонды 

Музеи и фонды, в которых находятся произведения Елены Безбородовой:

 Александрийская Библиотека, Египет — «Анна Павлова» бронза, 2002
 Русский дом "Родина", Нью-Джерси, США — "Москва" бронза, камень, 2003
 Музей Победы на Поклонной горе — «Ветеранка» бронза, 1988
 Музей истории Москвы — «Возвращение блудного сына» бронза, 1992
 Музей-заповедник "Бородинское поле" — "Денис Давыдов" бронза, 2007
 Российский национальный музей музыки им. М.И. Глинки — "Сергей Рахманинов" бронза, 2006
 Московский Государственный Биологический музей им. Тимирязева — «Гусь» бронза, 1990
 Государственный Дарвиновский музей — "Зеленая кобылка" бронза, камень, 2002; "Козлик рогатый" бронза, 1991
 Домодедовский историко-художественный музей — «Бабка Дуня» бронза, 1988; «Иван Васильевич» бронза, 1988; «Косарь» бронза, 1988
 Историко-краеведческий музей Базарного Карабулака Саратовской области — "Устюжанка", бетон ,1986
 Союз художников СССР — «Портрет Барболиной В.П.» бетон, 1986
 Министерство культуры России — «В поле» шамот, 1987
 Дирекция выставок Союза Художников России — «Вологжанка» бетон, 1987
 Художественный фонд России — «Музыка» бронза, 1990
 Московский областной музей Пожарной охраны — «После пожара» гипс, тон., 1988
 Коллекция Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II — «Евангелист Лука», бронза, золочение, камень, 2006 
 Коллекция  Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия — «Иоанн Креститель», бронза, камень, 2006 
Коллекция  Митрополита Будапештского и Венгерского Илариона — «Моление о чаше», бронза, 2007
Коллекция Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия  — "Серафим Саровский" бронза, камень, 2008
Коллекция Митрополита Псковского и Порховского Тихона  — "Лука Крымский" бронза, камень, 2016
Благотворительный фонд «Консул» — «Спецназ России», бронза, 2001, «Прощание», бронза, 2004 
Коллекция президента Сирийской Арабской Республики - "Снятие с креста" бронза, 1998; "Мир дому твоему, Сирия" бронза, камень 2014
Коллекция Савелия Ямщикова – «Деметра» бронза, камень, 2004 
Клуб героев Советского Союза – «Журавли» бронза, камень, 2011, приз Всероссийского конкурса "Новые песни о России"
Рязанский региональный общественный фонд имени С.Н. Худекова - "Балет" бронза, 1983; "Баядерка. Наталья Макарова" бронза, камень, 2015
 В частных коллекциях России, Германии, Франции, США, Италии, Австрии, Венгрии, Сербии.

Награды 
Творчество Елены Безбородовой неоднократно освещалось в печати, на радио и показывалось по телевидению. Она награждена медалью «В память 850-летия Москвы», дипломом Российской Академии Художеств, дипломом Действительного члена Русской Академии наук и Искусств, дипломом Профессора Академии проблем безопасности, Обороны и Правопорядка, медалью «Лауреатка ВВЦ», нагрудным знаком «Спецназ России», дипломом выставки-форума «Культурная реальность Подмосковья»; дипломом павильона «Культура» ВВЦ; грамотой Администрации городского округа Химки Московской области, грамотой Международной выставки православного искусства «Свет миру».

См. также 
 Союз художников Подмосковья

Примечания

Ссылки 
 Елена Безбородова :: Персональный сайт скульптора
 Статья с сайта «Ортодокс-Экспо»
 Статья с сайта «Молодая Гвардия Единой России» 
 Статья с сайта «Независимая Газета — Религии»
 «Останавливая вечность» — новости с сайта Правительства Московской области
 «Скульптор из Химок признана заслуженным работником культуры Московской области» — новости с сайта Правительства Московской области
 «В Ленинском районе открылся симпозиум скульпторов» — новости с сайта Правительства Московской области
 «К 75-летию Московской области открылась художественная выставка „Родное Подмосковье“» — новости с сайта Правительства Московской области
 «Выставка подмосковных художников» — новости с сайта «Телеканал „Подмосковье“»
 «Выставка „Патриарх Возрождения“ в Администрации президента в Кремле» — новости с сайта «Московские Живописцы»

Выпускники Московского академического художественного лицея
Выпускники МГХИ им. Сурикова
Скульпторы Российской Федерации
Скульпторы Москвы
Награждённые медалью «В память 850-летия Москвы»
Персоналии:Москва
Скульпторы по алфавиту
Скульпторы России